Fountain kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fountain (Colorado)
Fountain (Michigan)
Fountain (Minnesota)
Fountain (North Carolina)
Andere betekenissen:
 Fountain, een kunstwerk van Elsa von Freytag-Loringhoven
 Fountain, een beursgenoteerd koffieautomatenbedrijf in België